Lisec je lahko:

Krajevno ime v Sloveniji 
 Lisec, Trebnje
 Lisec, Tolmin 

 Lisec, hrib v občini Trebnje (Liška gora)

Drugo 

 Lisec je lahko tudi priimek.

 Lisec, barvni tip konja

Naselja v Sloveniji